Gradinje je lahko:
 Gradinje, Cerovlje (Hrvaška)
 Gradinje, Oprtalj (Hrvaška)
 Gradinje, Srbija